TIMB 2 — второй мультиплекс наземного цифрового телерадиовещания Италии, созданный обществом Telecom Italia Media Broadcasting — частью медиагруппы Telecom Italia Media. Работает на 60-й частоте UHF (поддиапазон V) на всей территории Италии, за исключением Сицилии, где вещает на 55-й частоте UHF (поддиапазон V). В зону покрытия входит 95% всей территории Италии: в диапазоне данного мультиплекса работают 806 передатчиков. Каналы мультиплекса доступны и в рамках спутникового вещания (спутник Atlantic Bird 1 12,5°W).

Телеканалы

См. также 
 TIMB 1
 TIMB 3
 TIMB 4

Примечания

Ссылки 
 Частоты для вещания Telecom Italia Media Broadcasting 

Цифровое телевидение в Италии
Телеканалы Италии